Ariel Filloy (1987) – cestista italiano.
Demián Filloy (1982) – cestista italiano.
Juan Filloy (1894-2000) – scrittore argentino.